Haughey ist der Familienname folgender Personen:

 Charles J. Haughey (1925–2006), irischer Premierminister
 Edward Haughey, Baron Ballyedmond (1944–2014), irisch-britischer Politiker und Unternehmer
 Fred Haughey (1921–2011), englischer Fußballspieler
 Mark Haughey (* 1991), nordirischer Fußballspieler
 Seán Haughey (* 1961), irischer Politiker
 Siobhan Bernadette Haughey (* 1997), chinesische Schwimmerin
 Thomas Haughey (1826–1869), US-amerikanischer Arzt und Politiker
 William Haughey (1932–2012), schottischer Fußballspieler
 William Haughey, Baron Haughey (* 1956), britischer Adliger und Geschäftsmann